Köpings distrikt kan syfta på:

Köpings distrikt, Västmanland
Köpings distrikt, Öland

Se även
Köpings församling
Köpings socken